Abe Sklar – matematico statunitense
 Jason Sklar – attore statunitense
 Leland Sklar – musicista, cantante, compositore e autore di colonne sonore statunitense
 Robert Sklar – storico statunitense